Ройал:

 Ройал — тауншип в округе Уайт, Арканзас, США. На 2010 год население составляло 703 человека.
 Ройал — город в округе Клей, Айова, США. На 2010 год население составляло 446 человек.
 Ройал — деревня в округе Шампейн, Канзас, США. На 2010 год население составляло 293 человек.
 Ройал — тауншип в округе Форд, Канзас, США. На 2010 год население составляло 207 человек.
 Ройал — тауншип в округе Линкольн, Миннесота, США. На 2010 год население составляло 189 человек.
 Ройал — тауншип в округе Энтелоп, Небраска, США. На 2010 год население составляло 163 человека.
 Ройал — деревня в округе Энтелоп, Небраска, США. На 2010 год население составляло 63 человека.
 Ройал — тауншип в округе Рэмси, Северная Дакота, США. На 2010 год население составляло 24 человека.

См. также